Harold T. Johnson (1907-1988) – amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów
 Harold Johnson (1928-2015) – amerykański bokser